autostrada A10 – autostrada w Austrii
 Autostrada A10 – autostrada w Belgii
 autostrada A10 – autostrada w Chorwacji
 autostrada A10 – autostrada we Francji
 autostrada A10 – autostrada w Holandii
 autostrada A10 – autostrada w Niemczech
 autostrada A10 – autostrada w Portugalii
 autostrada A10 – autostrada we Włoszech